PBY «Catalina» () — морской патрульный гидросамолёт времён Второй мировой войны, разработан американской фирмой Consolidated Aircraft Corporation (PB — патрульный бомбардировщик, Y — индекс фирмы Консолидейтед). Самый массовый в своём роде — всего было построено более 3 тысяч машин. Самолёт был назван «Каталиной» в честь острова-курорта Санта-Каталина у побережья Калифорнии. Использовался в качестве пассажирского, транспортного, разведывательного, поисково-спасательного, противолодочного и ночного бомбардировщика.

«Каталины» производились всю Вторую мировую войну в нескольких модификациях и активно использовались союзниками на тихоокеанском и европейском ТВД. Строились в США и Канаде в 1930-х и 1940-х годах. Стояли на вооружении до 1982 года (Бразилия). Отдельные экземпляры продолжают эксплуатироваться до сих пор.

В СССР по лицензии была выпущена малая партия. Также к концу войны самолёт поставлялся для ВМФ СССР в рамках военной помощи.

История 

Самолёт создавался для ВМС США в рамках конкурса от 1932 года.

Обозначение «PBY» было определено в соответствии с системой обозначений самолётов ВМС США от 1922 года.

Прототип, вышедший на испытания 28 марта 1935 года, имел наименование XP3Y-1. После выполнения программы войсковых испытаний (точнее, флотских, так как заказчиком выступал военный флот США), самолёт был отправлен назад изготовителю на устранение недостатков. Доработанный самолёт под индексом XPBY-1 совершил первый полёт 19 мая 1936 года. Под этим наименованием самолёт начал поступать на вооружение эскадрильи VP-11F в конце 1936 года.

Первоначальный заказ на изготовление партии самолётов поступил на государственный Военно-морской авиазавод (NAF), город Филадельфия, штат Пеннсильвания. Этот завод после 1922 года специализировался на разработках, доработках и испытаниях авиационной техники для военно-морского флота, так как гражданские подрядчики не в полной мере учитывали требования военных. В цехах NAF была изготовлена партия существенно доработанных самолётов в количестве 156 экземпляров. По принятой системе, вся авиационная продукция завода NAF имела в шифре букву N, поэтому эти самолёты получили аббревиатуру PBN-1 и собственное имя «Nomad».

PBN-1 Nomad в дальнейшем почти все были поставлены в ВМФ СССР (138 машин), остальные использовались для учебных целей.

В 1941 году Великобритания заказала для Королевских ВВС в США партию гидросамолётов PBY. У англичан, в соответствии с их системой обозначений, принято называть гидросамолёты собственными именами по названиям портовых городов. Поэтому для самолёта было придумано имя «Catalina». Название оказалось настолько удачным, что было принято в качестве официального в США в 1942 году. В СССР все модификации PBY также называли Каталинами.

При лицензионном производстве самолёта в Канаде, на заводе фирмы Vickers самолёт имел шифр «PBV», а на канадском филиале фирмы Boeing — «PBB» (PB2B)

В США самолёт имел внутренний военный индекс OA-10. Ночные летающие лодки ВМС США были выкрашены в чёрный цвет и имели неофициальное название «Black Cats» (Чёрные Коты).

Начиная с модели XPBY-5A самолёт оборудуется убираемым в полёте шасси.

Несколько Каталин были доработаны установкой более мощных моторов Wright R-2600 Cyclone 14 и получили название — «Super Catalina».

Первым в серии коммерческих вариантов PBY, построенных Консолидейтед, стал самолет получивший название GUBA. По внутрифирменной классификации модифицированная машина получила обозначение Модель 28-1.

Производство 

*XPBY-5A

Конструкция

Основные модификации 
 XP3Y-1 — прототип, построен один экземпляр. В дальнейшем переоборудован в тральщик и оснащён мощным генератором магнитного поля. Излучатель магнитного поля представлял собой кольцо диаметром 15 метров.
 XPBY-1 — второй прототип для ВМФ
 PBY-1 (Модель 28-1) — первая серия с моторами R-1830-64, построено 60 шт.
 PBY-2 (Модель 28-2) — вторая производственная серия, изменён состав оборудования. Построено 50 шт.
 PBY-3 (Модель 28-3) — третья производственная серия с моторами R-1830-66 по 1000 л. с., построено 66 шт.
 PBY-4 (Модель 28-4) — серия с моторами R-1830-72 по 1050 л. с., построено 33 шт.
 PBY-5 (Модель 28-5) — построено 683 серийных, плюс один прототип переделан из PBY-4.
 PBY-5A (модель 28-5A) — самолёт-амфибия, оборудован трёхстоечным убираемым шасси, двигатели R-1830-92 по 1200 л. с. Прототип переделан из PBY-4, всего серия из 803 машин. В ВВС США числился под индексом ОА-10. Партия самолётов поставлена в Великобританию под индексом «Catalina IIIA»
 PBY-5R — штабной самолёт
 PBY-6A — серия 175 машин. Оборудованы обзорным локатором. В США именовались как OA-10B. 21 самолёт передан в ВМФ СССР.
 PBY-6AG — один самолёт переоборудован для Береговой охраны США в качестве штабного.
 PB2B-1 — самолёты PBY-5 производства Boeing Canada. Построено 240 экз. Часть поставлена в Великобританию.
 PB2B-2 — самолёты производства Boeing Canada. Построено 67, почти все поставлены в RAF под индексом «Catalina VI».
 PBN-1 Nomad — самолёты, построенные на Naval Aircraft Factory в количестве 155 экз. 138 переданы ВМФ СССР под индексом «КМ-1»
 PBV-1A — самолёты PBY-5A производства канадской фирмы Vickers, построено 380 шт. В ВВС США именовались как ОА-10А, в Королевских ВВС Канады проходили под наименованием «Canso-A».

Тактико-технические характеристики (PBY-5A)

Технические характеристики 
 Экипаж: 8 человек (командир, пилот, бортмеханик, штурман, бомбардир, два боковых стрелка и носовой стрелок)
 Длина: 19,46 м
 Размах крыла: 31,70 м
 Высота: 6,15 м
 Площадь крыла: 130 м²
 Коэффициент удлинения крыла: 7,73
 Масса пустого: 9485 кг
 Масса снаряжённого: 16066 кг
 Двигатели: 2× поршневых радиальных Pratt & Whitney R-1830-92, по 1200 л. с. (895 кВт) каждый
 Коэффициент лобового сопротивления при нулевой подъёмной силе: 0,0309
 Эквивалентная площадь сопротивления: 4,02 м²

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 314 км/ч
 Крейсерская скорость: 201 км/ч
 Дальность: 4030 км
 Практический потолок: 4000 м
 Скороподъёмность: 5,1 м/с
 Нагрузка на крыло: 123,6 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,112 кВт/кг
 Аэродинамическое качество самолёта: 11,9

Вооружение 
 Пулемётное вооружение:
 2 ×7,62 мм пулемёта (в носовой турели)
 3 × 12,7 мм пулемёта (по одному с каждой стороны фюзеляжа, один в туннельной установке в нижней задней части фюзеляжа)
 Бомбовая нагрузка: до 1814 кг глубинных бомб, торпед

Боевое применение 

Во время операции по перехвату новейшего немецкого линкора «Бисмарк» «Каталина» береговой охраны Королевских ВВС Великобритании 26 мая 1941 год обнаружила линкор, потопивший до этого британский линейный крейсер «Худ» и сумевший оторваться от погони. В ходе последовавших атак «Суордфишей» (торпедоносцев) с авианосца «Арк Ройял» одна из торпед повредила рулевое управление, линкор снизил ход и был потоплен английскими кораблями.

«Каталины» в СССР 

Один самолет Модели 28-1 GUBA был куплен в 1937 году доктором Ричардом Эрчболдом для планировавшейся им экспедиции в труднодоступные районы Новой Гвинеи. Однако летом, во время трансконтинентального перелета, в Арктике пропал экипаж советского летчика Леваневского. Правительство СССР подыскивало машину с большой дальностью полета для проведения спасательной операции, и убедило Эрчболда передать машину ему. Во время долгих и безуспешных поисков самолет пилотировал известный летчик и исследователь Хьюберт Уилкинс. По завершении операции GUBA осталась в СССР и использовалась вместе с МП-7 в качестве транспортной машины. Самолет был потерян в годы Второй Мировой войны — 25 июля 1942 года, стоя на якоре, он попал под огонь немецкой субмарины, устроившей налет на базу на Новой Земле, куда летающая лодка доставила американского военно-морского атташе Самуэля Фрэнкеля.

В конце 1937 года в США были заказаны 3 самолета Модели 28-2. Один из них был собран и облётан в Сан-Диего, после чего в разобранном виде доставлен в СССР морским путем. Два других были в виде машинокомплектов и предназначались для освоения лицензионного производства в роли эталонов. Собирали машины на строящемся заводе № 31 в Таганроге. Первый ГСТ был собран в мае 1938 года. Второй самолет собрали в 1939 году. В 1940 году выпустили 22 самолета, но сдали только 21, поскольку 27 октября один ГСТ при заводском облете был разбит; 5 из них были выпущены в варианте МП-7. Всего в Таганроге было сделано 19 ГСТ и 5 МП-7. На этом производство закончилось.

К началу ВОВ 7 ГСТ имелось на СФ в составе 118 мрап и 11 ГСТ на ЧФ в составе 80 омраэ.

В ГУ Севморпуть состояло 5 МП-7, включая GUBA, еще один МП-7 принадлежал ГУ Гражданского флота.

По непроверенным данным, один ГСТ в штате 16-го транспортного авиационного отряда Северного флота дожил до конца войны.

По ленд-лизу в 1944-45 гг было поставлено 137 PBN-1 и 48 PBY-6А (возможно, и некоторое количество PBY-5А — 20?), все они документально именовались КМ-1. В послевоенное время на некоторые «Каталины», в связи с невозможностью закупки родных американских двигателей, устанавливали отечественные АШ-82, такие самолёты получили обозначение КМ-2.

Поступление американских летающих лодок на действующие флоты началось летом 1944 года, первоначально на Северный флот через Атлантику, затем на Тихоокеанский через Берингов пролив. Для Черноморского флота и полярной авиации Главсевморпути было выделено 59 машин. Перегонка выполнялась через Бразилию, Марокко, Ирак в Баку, а оттуда в Севастополь. Последняя партия (28 машин) была перегнана в Москву с 23 июня по 21 августа 1945 года.

Самолёты поступали на вооружение в 118-й разведывательный, 44-й, 53-й и 54-й смешанные авиационные полки, а также в 20-ю отдельную авиационную эскадрилью Северного флота, где использовались для воздушной разведки, поиска подводных лодок, а также поисково-спасательных работ. Наиболее известным случаем стало спасение команды и пассажиров с потопленного немецкой подводной лодкой транспорта «Марина Раскова» и экипажей тральщиков Т-114 и Т-118 (всего спасено 73 человека)

В составе Балтийского флота Каталины поступали на вооружение 29-й отдельной авиационной эскадрильи, где использовались преимущественно в качестве поисково-спасательных.

На Чёрном море «Каталины» поступили в 18-ю отдельную авиационную эскадрилью, специализировавшуюся на задачах противолодочной обороны. Самолёты не использовались для поиска ПЛ, но применялись для транспортных перевозок и также в качестве поисково-спасательных.

Всего к 9 мая 1945 года ВВС западных флотов насчитывали 107 PBN-1, что составило 73 % их самолётного парка гидроавиации. Тихоокеанский флот получил к началу войны с Японией 49 PBN-1 и 21 PBY-6A. Новой техникой был полностью переоснащен 16-й разведывательный авиаполк, а 48-й и 117-й полки закончили перевооружение уже после начала боевых действий. Летающие лодки на Дальнем Востоке решали те же задачи, что и на западных театрах.

Летающая лодка «Каталина» по своим лётным характеристикам и, особенно, по бортовому радио- и приборному оборудованию являлась наиболее современным гидросамолётом в советской морской авиации.

Интересные факты 

 Член королевской семьи Тонга, барон Ваеа, служил во время Второй мировой войны пилотом на этом самолёте.
 На «Каталине» с бортовым номером W8416/B Г. Гопкинс (личный представитель Рузвельта на переговорах с И. В. Сталиным) 27 июля — 1 августа 1941 года совершил перелёт из шотландского Инвергордона в Архангельск и обратно в Скапа-Флоу. Теплая одежда, выданная Гопкинсу для полета не подошла по размеру. Чтобы взять дополнительное топливо экипаж сократили до 5 человек, и Гопкинс в полете выполнял обязанности повара и буфетчика, при этом находясь на месте бортового стрелка. Самолет должен был выйти к мысу Канин Нос, однако из-за ошибки штурмана прошел севернее до острова Колгуев и повернул в Чешскую губу, принятую за Белое море. Но тут радист услышал слабый сигнал радиомаяка из Архангельска, что позволило благополучно завершить перелет. Летающая лодка PBY-5A «Catalina», на которой Гопкинс в 22:15 1 августа вылетел из Архангельска, также взяла груз платины, отправляемый в Великобританию в счёт оплаты закупленного вооружения и материалов. Кроме того, Гопкинс вез Ф. Д. Рузвельту письмо от британского посла С. Криппса и его личный подарок президенту — две бутылки водки и 2 кг икры. Когда командир экипажа самолета лейтенант Дэвид МакКинли сообщил Гопкинсу, что из-за плохой погоды перелет может быть трудным, тот ответил: «Как бы то не было, все это покажется легким, после того, чем я занимался эти два дня!» После посадки в Скапа-Флоу, Гопкинсу пришлось пересаживаться с самолета на катер при сильном волнении моря — в итоге он чуть не утонул, но его зацепили багром и вытащили на палубу. В письме начальнику штаба британских ВВС маршалу авиации Ч. Порталу Гопкинс написал: «Хочу в особенности поблагодарить вас за организацию моего полета в Архангельск. Лучшего не могло и быть. Передайте пожалуйста экипажу, что они замечательно и терпеливо работали. Во всей операции не было ни малейшего сбоя».
 «Каталину» PBY-5A использовала команда Жак-Ива Кусто. На этом самолёте в 1979 году разбился его сын Филипп, пилотировавший самолёт.
 22 марта 1960 года семья американского бизнесмена Томаса Кендалла совершила посадку на «Каталине» в проливе Эт-Тиран, Саудовская Аравия. Они хотели поужинать, а затем переночевать на берегу Красного моря. Утром следующего дня на них было совершено вооружённое нападение со стороны местных бедуинов. В самолёт попало около 300 пуль. Томас Кендалл и его секретарь получили ранения. Они попытались завести двигатели и взлететь, но, проплыв 800 метров, самолёт ударился о коралловый риф и сел на мель. Пленённых американцев доставили в Джидду, где посол на протяжении нескольких месяцев добивался их освобождения. Впоследствии, когда формальности были улажены, саудовские власти не стали извиняться и отказались выплачивать Кендаллам компенсацию. Гидросамолёт PBY-5A Catalina до сих пор лежит на берегу Красного моря.

В компьютерных играх 
 Присутствует в игре War Thunder как бомбардировщик первого ранга авиации США, а также в премиумном виде в авиации СССР и Великобритании.
 В игре Call of Duty: World at War одна из миссий Тихоокеанской кампании проходит на борту Каталины «Чёрной Кошки». В игре в вооружение этого самолёта также входят две 20-мм пушки в носу.
 Присутствует в игре Heroes of the Pacific как бомбардировщик. В игре в вооружение самолёта также входит 75-мм пушка в носу.
 Присутствует в игре Medal of Honor: Pacific Assault.
 Присутствует в игре Enigma: Rising Tide.
 Присутствует в игре: Battlestations Pacific

Литература

На русском 
 
 Почтарёв А. «Каталины» советского флота. // Морской сборник. — 2014. — № 12. — С. 79—87.

На английском 
  Creed, Roscoe. PBY: The Catalina Flying Boat. Annapolis, MD: US Naval Institute Press, 1986. ISBN 0-87021-526-4.
 Crocker, Mel. Black Cats and Dumbos: WW II’s Fighting PBYs. Crocker Media Expressions, 2002. ISBN 0-9712901-0-5.
  Dorney, Louis B. US Navy PBY Catalina Units of the Pacific War. Botley, Oxford, UK: Osprey Publishing, 2007. ISBN 1-84176-911-8.
  Hendrie, Andrew. Flying Cats: The Catalina Aircraft in World War II. Annapolis, MD: US Naval Institute Press, 1988. ISBN 0-87021-213-3.
  Kinzey, Bert. PBY Catalina in Detail & Scale. Carrollton, TX: Squadron/Signal Publications, Inc., 2000. ISBN 1-888974-19-2.
  Knott, Richard C. Black Cat Raiders of World War II. Annapolis, MD: US Naval Institute Press, 2000. ISBN 1-55750-471-7.
  Legg, David. Consolidated PBY Catalina: The Peacetime Record. Annapolis, MD: US Naval Institute Press, 2002. ISBN 1-55750-245-5.
  Ragnarsson, Ragnar. US Navy PBY Catalina Units of the Atlantic War. Botley, Oxford, UK: Osprey Publishing, 2006. ISBN 1-84176-910-X.
  Scarborough, William E. PBY Catalina in Action (Aircraft number 62). Carrollton, TX: Squadron/Signal Publications, Inc., 1983. ISBN 0-89747-149-0.
  Scarborough, William E. PBY Catalina — Walk Around. Carrollton, TX: Squadron/Signal Publications, Inc., 1996. ISBN 0-89747-357-4.
  Wagner, Ray. The Story of the PBY Catalina (Aero Biographies Volume 1). San Diego, CA: Flight Classics, 1972.

Примечания

Ссылки 
 PBY Catalina на сайте «Уголок неба»
 «КАТАЛИНА» В СОВЕТСКОЙ МОРСКОЙ АВИАЦИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ.

Самолёты Consolidated
Летающие лодки
Гидросамолёты Второй мировой войны
Противолодочные самолёты США
Торпедоносцы
Самолёты, поставленные в СССР по ленд-лизу
Парасоль